Лос Торилес има више значења:

 Лос Торилес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Торилес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Торилес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Торилес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Торилес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Торилес (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Торилес (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Торилес (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Торилес (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Торилес (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Торилес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Торилес (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику